Maxim Gorki steht für:

 Maxim Gorki (1868–1936), russischer Schriftsteller
 Maxim-Gorki-Theater in Berlin
 Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau
 Agitationsstaffel „Maxim Gorki“, eine sowjetische Propaganda-Fliegereinheit
 Tupolew ANT-20 Maxim Gorki, ein sowjetisches Passagierflugzeug, siehe Tupolew ANT-20
 Küstenbatterie Maxim Gorki I, eine sowjetische Geschützstellung
 VEB Druckhaus „Maxim Gorki“, Druckerei in der DDR (siehe DZA Druckerei zu Altenburg)

Siehe auch:
 Maksim Gorkiy, Flusskreuzfahrtschiff
 Maxim Gorkiy, Kreuzfahrtschiff